Genovese kan verwijzen naar:

Zaken die afkomstig zijn uit of betrekking hebben op het Italiaanse Genua (Stad of provincie)
Pesto Genovese, een bekende pestovariant uit Genua
Genovese, een Italiaans-Amerikaanse maffiafamilie
Vito Genovese, maffiabaas en leider van de familie Genovese
Bruna Genovese, een Italiaanse langeafstandsloopster
Kitty Genovese, een Amerikaans misdaadslachtoffer, bekend door het Genovese-effect
Mike Genovese, een Amerikaans acteur